"Świerszczyk" – czasopismo dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, 
 „świerszczyk” – w języku potocznym pismo o charakterze erotycznym lub pornograficznym.